Villa Sperlinga - giardino comunale di Palermo
Villa Sperlinga - villa a Santa Flavia
Villa Sperlinga - unità di primo livello di Palermo